Zobrazovací jednotka může znamenat:
 Grafický adaptér
 Monitor (obrazovka)
 Obrazovka (CRT)
 Televizor
 Dataprojektor nebo Videoprojektor
 Interaktivní tabule – rozšíření možností zobrazovací jednotky